Фемили Съркъл Къп 2012 е 40-ото издание на Фемили Съркъл Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Чарлстън, Мексико от 31 март до 8 април.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Горна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд
  Квета Пешке /  Катарина Среботник
  Саня Мирза /  Елена Веснина
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Фемили Съркъл Къп